Fin Bartels (Kiel, Alemania Occidental, 7 de febrero de 1987) es un futbolista alemán. Juega de centrocampista en el Holstein Kiel de la 2. Bundesliga de Alemania.

Fue internacional con la  en 2008.

Estadísticas 
 Actualizado al último partido disputado el 6 de julio de 2020.

Referencias

Enlaces externos 
 Fin Bartels en Soccerway
 Fin Bartels en el sitio web del Werder Bremen
 Fin Bartels en la DFB
 Fin Bartels en Fussballdaten

Futbolistas de Alemania
Futbolistas del Holstein Kiel
Futbolistas del Hansa Rostock en los años 2000
Futbolistas del Hansa Rostock en los años 2010
Futbolistas del St. Pauli en los años 2010
Futbolistas del Werder Bremen en los años 2010
Futbolistas del Werder Bremen en los años 2020
Futbolistas del Werder Bremen II
Futbolistas de la selección de fútbol sub-21 de Alemania
Nacidos en Kiel